Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2023 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 18. Februar 2023 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Dubai